En Pologne :

 Górowo, village située dans le powiat de Trzebnica en voïvodie de Basse-Silésie.
 Górowo village situé dans le powiat de Nidzica en voïvodie de Varmie-Mazurie.